Goic es un apellido de origen croata. Personas que tienen este apellido:

 Alejandro Goic Karmelic (1940-), eclesiástico chileno, expresidente de la Conferencia Episcopal de Chile.
 Alejandro Goic Jerez (1957), actor y director de teatro chileno.
 Carolina Goic (1972), política chilena, asistente social y diputada por el Partido Demócrata Cristiano.
 Cedomil Goic Goic (1928), profesor universitario y crítico literario chileno.
 Alejandro Goic Goic (1929-2021), médico y profesor universitario chileno. 
 Juan Goic Jerez (1960), músico, chelista de la orquesta Sinfónica de chile.
 Andrea Goic Jerez (1959), diseñadora gráfica y artista visual chilena.
 Paulina Goic Jerez (1962), socióloga chilena.
 Carmen Goic Jerez (1961), profesora de castellano chilena. 
 Milton Goic Herrera (1967-2015), arquitecto chileno,
   Francisco J Goic González(1970), Abogado especialista en Derecho comercial e internacional